Черноморье:
 Причерноморье — историко-географический и геополитический макрорегион на границе Европы и Азии, совокупность прилегающих к Чёрному морю территорий.
 Черноморье — деревня, Вязниковский район, Владимирская область.

См. также 
 Черномория